Иван Цачев може да се отнася за:
 Иван Цачев (?), български актьор
 Иван Цачев (р. 1989), български футболист
 Иван Цачев – български опълченец